

Септемврійці () — село в Видинській області. Входить до складу общини Димово.
 Септемврійці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Каварна.
 Септемврійці () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.